Диоцез Агдера и Телемарка () — один из одиннадцати диоцезов Церкви Норвегии. Охватывает Телемарк, Эуст-Агдер и Вест-Агдер; насчитывает 10 пробств и 135 приходов. С 2013 года епископом диоцеза является Стейн Рейнертсен.

Кафедральным собором диоцеза является Кристиансаннский собор в центре Кристиансанна.

История 
В 1125 году южную часть епархии Бергена выделили в отдельную епархию Ставангера. В те времена границы новой епархии простирались от побережья Хёугесунна на западе до Йернстангена между Рисёром и Крагерё; позже граница протянулась до Эйдангера на востоке. Собор находился в городе Ставангер. Во время протестантской Реформации Норвегия приняла лютеранство, была основана Церковь Норвегии. Границы диоцезов остались прежними.

Однако со временем диоцез уменьшился в размерах. В 1630 году приход Эйдфьорда был передан соседнему диоцезу Бьёргвина. В 1631 году регионы Вальдрес и Халлингдаль отошли диоцезу Осло, а Осло в свою очередь передало часть Телемарка диоцезу Ставангера.

В 1682 году король Дании и Норвегии Кристиан V издал указ о переводе епископа и префекта диоцеза Ставангера в Кристиансаннский собор, который был освящён в 1646 году. Несмотря на протесты жителей Ставангера, через два года Епископский престол уже находился в Кристиансанне. Диоцез был переименован в диоцез Кристиансанна ().

1 января 1925 года диоцез Кристиансанна был разделён: территория в провинции Ругаланн отошла заново образованному диоцезу Ставангера, а Ставангерский собор вновь стал кафедральным; оставшиеся фюльке Эуст-Агдер, Вест-Агдер и Телемарк продолжили существовать под новым названием — диоцез Агдера. В 2005 году к названию был добавлен «Телемарк» для отражения всех фюльке, включённых в диоцез.

Епископы 

 1681 — 1694 Якоб Йенсен Йерсин
 1694 — 1699 Ханс Мунк
 1699 — 1705 Людвиг Стоуд
 1705 — 1720 Йенс Бирчерод
 1720 — 1733 Кристофер Нироп
 1733 — 1751 Якоб Каруп
 1751 — 1759 Расмус Палудан
 1759 — 1762 Йенс Кристиан Спидберг
 1762 — 1778 Оле Тидеманд
 1778 — 1789 Эйлер Хагеруп мл.
 1789 — 1798 Ханс Хенрик Тюбринг
 1798 — 1804 Педер Хансен
 1804 — 1805 Йенс Блок
 1805 — 1810 Йохан Майкл Кейзер
 1811 — 1823 Кристиан Серенсен
 1823 — 1832 Йохан Сторм Мунк
 1832 — 1840 Матиас Сигвардт
 1841 — 1874 Якоб фон дер Липпе
 1874 — 1881 Йорген Энгебретсен Му
 1882 — 1884 Йорген Йохан Тандберг
 1885 — 1889 Якоб Свердруп Смитт
 1889 — 1904 Йохан Кристиан Хеух
 1904 — 1908 Гунвальд Торкильдсен
 1908 — 1913 Кристиан Вильгельм Корен Сельдеруп ст.
 1914 — 1930 Бернт Стёйлен
 1930 — 1946 Джеймс Марони
 1946 — 1951 Юханнес Смемо
 1951 — 1957 Юханнус Смидт
 1957 — 1973 Коре Стёйлен
 1973 — 1983 Эрлинг Утнем
 1983 — 1998 Хальвор Берган
 1998 — 2012 Олав Шевесланн
 2013 —  Стейн Рейнертсен

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт диоцеза  

А
Эуст-Агдер
Вест-Агдер
Телемарк